Кимжа — топоним.
 Кимжа (приток Вотчи) — река в Вологодской области России.
 Кимжа (приток Мезени) — река в Архангельской области России.
 Кимжа (Мезенский район) —  деревня в Дорогорском сельском поселении Мезенского района Архангельской области.